Buckhorn Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckhorn Mesa (Arizona)
 Buckhorn Mesa (New Mexico)
 Buckhorn Mesa (Utah)